L'église de Pantin fait référence à :

 la station Église de Pantin, située à Pantin, sur la ligne 5 du métro de Paris ;
 l'église Saint-Germain, située à Pantin.